David Peel ist der Name folgender Personen:

* David Peel (Schauspieler) (1920–1981), britischer Schauspieler
 David Peel (Musiker) (1943–2017), amerikanischer Musiker